Tratado de Viena (1738) — ou Paz de Viena; envolvendo diversas potências europeias após a Guerra de Sucessão da Polónia
 Tratado de Schönbrunn — França/Áustria, após a derrota austríaca durante as Guerras Napoleónicas
 Congresso de Viena — que engloba vários tratados negociados ou assinados em 1814 e 1815, relacionados com a derrota de Napoleão Bonaparte
 Tratado de Viena (1864) — Áustria/Prússia/Dinamarca; pôs fim à Segunda Guerra do Eslévico

Desambiguações de história
Desambiguações de política